

Можари — присілок, Козловський район, Чувашія
 Можари — село, Краснокамський район, Башкортостан

Можари — село, Овруцький район, Житомирська область

Див. також 
 Можарки
 Тожможари